Pi, Slovo grčkog alfabeta
Pi (broj), Broj pi-matematička konstanta